Böhm, od Böhme – po niemiecku mieszkaniec Czech (Böhmen)

Osoby o nazwisku Böhm:
 Alexander Böhm (1929–2006) – niemiecki prawnik
 Benno Böhm (1891–1969) – niemiecki nauczyciel gimnazjalny, filolog klasyczny
 Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ur. 1945) – kataloński ekonomista i polityk
 Daniel Böhm (ur. 1986) – niemiecki  biathlonista
 David Joseph Bohm (1917–1992) – amerykański fizyk kwantowy 
 Eduard Freiherr von Böhm-Ermolli (1856–1941) – niemiecki feldmarszałek
 Eugen von Böhm-Bawerk (1851–1914) – austriacki ekonomista 
 Franz Böhm (1897–1977) – niemiecki polityk
 Friedrich Böhm (1832–1903) – gdański kupiec i duński urzędnik konsularny
 Georg Böhm (1661–1733) – niemiecki kompozytor
 Gottfried Böhm (ur. 1920) – niemiecki architekt i rzeźbiarz
 Kacper Böhm (1784–1829) - kat warszawski, syn Stefana
 Karl Böhm (1894–1981) – austriacki dyrygent 
 Marquard Bohm (1941–2006) – niemiecki aktor
 Max Böhm (1879–1936) – niemiecki lekarz, chirurg ortopeda
 Otto Böhm (1890–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Paul Böhm – niemiecki architekt
 Seweryn Böhm (1833–1921) – oficer, urzędnik
 Stefan Böhm (1741–1813) – polski kat
 Theobald Böhm (1794–1881) – bawarski wynalazca i muzyk
 Václav Böhm (ok. 1738-po 1790) – czeski rzeźbiarz barokowy

Zobacz też 
 Böhme